Novità – requisito dei brevetti
 Novità – rivista italiana mensile fondata da Emilia Kuster nel 1950, assorbita da Condé Nast Publications nel 1962 e denominata Vogue Italia

Pagine correlate 
 La novità

Altri progetti